Пасенюк — українське прізвище.

 Пасенюк Макар Юрійович (1970) — український підприємець, інвестбанкір.
 Пасенюк Олександр Михайлович (1949) — український суддя.

Українські прізвища
Прізвища на -юк